Ланцюгова реакція — хімічна або ядерна реакція.

 «Ланцюгова реакція» — радянський художній фільм 1962 року.
 «Ланцюгова реакція» — австралійський фільм 1980 року знятий в стилі пост-апокаліпсис.